Primera División 1921 – torneo di calcio argentino
 Primera División 1921 – torneo di calcio costaricano
 Primera División 1921 – torneo di calcio venezuelano